Marcegaglia – azienda italiana del settore metallurgico
 Antonio Marcegaglia – imprenditore italiano
 Emma Marcegaglia – imprenditrice italiana
 Steno Marcegaglia – imprenditore italiano